Gideonův imperiální zůstatek (anglicky Gideon's Imperial remnant) je ve fiktivním světě Star Wars (kánonu) vojenská frakce vzniklá po rozpadu Galaktického impéria a smrti císaře Palpatine (Darth Sidiouse). Vyskytuje se v seriálu The Mandalorian (2019). 

Děj seriálu spolu s dalšími drobnými indiciemi v něm i mimo něj (v předešlých filmech) prozatím naznačují, že Gideonův zůstatek a události s ním spjaté mají vytvořit logickou spojnici mezi závěrem původní filmové trilogie a začátkem třetí trilogie, v níž by mohlo dojít k objasnění vzniku vzniku Prvního řádu (z imperiálního zůstatku) či pozdějšího Palpatinova vzkříšení (díky Gideonově vědeckému výzkumu viz níže).

Dějiny

Nástupce Impéria 
Impérium se po svém zániku roku 4 ABY mělo rozpadnout na mnoho vzájemně soupeřících nástupnických států a frakcí vedenými bývalými imperiálními veliteli a důstojníky. Jednou z nich byla frakce vedená moffem Gideonem, která v období Nové republiky měla ovládat vesmírné sektory ve Vnějším okraji galaxie s velitelstvím na planetě Nevarro. Důstojník Gideon se při své cestě na vrchol, kdy na Mandaloru řídil Velkou mandalorskou čistku a dosáhl hodnosti moffa, projevil jako vážený a přitom nemilosrdný vůdce, který je pro dosažení svých cílů schopen likvidovat vlastní imperiální kolegy.

Gideonův imperiální zůstatek zdědil širokou škálu techniky s vojskem po armádě bývalého Impéria, imperiálního vesmírného loďstva a letectva včetně běžných frontových stormtrooperů, průzkumných jednotek (scout trooperů), elitních osobních stráží (death trooperů) či speciálních bojových droidů (dark trooperů), příslušníci byli různých armádních hodností a nechybělo ani dělostřelectvo. Stormtroopeři na Nevarru byli zpravidla nižší třídy a kvality, neboť jejich úkolem bylo sloužit jen jako osobní strážci vysoce postavených imperiálních úředníků či jako okupační posádka města Nevarro (Nevarro City). Gideonova flotila byla tvořena několika bitevními křižníky, bojovými letouny a transportéry.

Operace na Navarru 
Gideon pověřil vědce prováděním experimentů a skrze prostředníka zvaného Klient najal námezdního lovce mandaloriana Din Djarina, aby pro něj získal tajemného mimozemského tvora citlivého na Sílu zvaného Grogu (v popkultuře známý také jako „Baby Yoda“). Po splnění tohoto úkolu však došlo ke sporu, jak s touto bytostí naložit, zda ho raději usmrtit a nasbírat potřebný materiál pro další výzkum, nebo ho nechat naživu a využít jinak, přičemž nyní mandalorianský námezdní lovec obrátil a přemohl stráže stormtrooperů, aby tvora zachránil únosem z vědeckého zařízení. Gideon prostřednictvím hologramu rozkázal vojákům, aby v Nevarru zaútočili na tamní kantýnu, kde se tou dobou nacházel prostředník (Klient) se svým ozbrojeným doprovodem. Ve stejnou dobu se průzkumným jednotkám podařilo vystopovat Grogua a zabít jeho opatrovníka Kuiila. Tyto vojáky následně zneškodnil droid IG-11 (přeprogramovaný Kuiilem) a malého mimozemšťana si odnesl se sebou do Nevarra, kde před kantýnou došlo k přestřelce s vojáky. Djarinova skupinka mnoho z nich přemohla a všichni spolu unikli do stok pod městem, ale Gideon je vystopoval v letounu Outland TIE a zaútočil na ně, načež Djarin využil trysky a zneškodnil stíhač výbušninou.

Útok na Gideonův křižník 
Později Din Djarin infiltroval Gideonův křižník, kam mu na pomoc přišli Jediové Luka Skywalkera. Gideon se pokusil malého mimozemšťana usmrtit a spáchat sebevraždu, ale pokus mu nevyšel a namísto toho upadl do bezvědomí. Přítomní předpokládali, že zajatý moff bude v Nové republice postaven před řádný soud a odsouzen za své zločiny, přičemž mu může hrozit poprava.

Reference

Související články 
 Imperiální zůstatek (Pellaeonovo impérium)
 Galaktické impérium
 Mandalorian (seriál)

Organizace ve Star Wars